Santan kan syfta på följande platser:

Kina 

 Santan (socken), Gansu,

USA 

 Santan (ort i USA, Arizona, Pinal County, lat 33,18, long -111,80), 
 Santan (ort i USA, Arizona, Pinal County, lat 33,15, long -111,80), 

Robotskapade Kinaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar